Friedan ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Friedan (1921–2006), US-amerikanische Feministin
 Daniel Friedan (* 1948), US-amerikanischer Physiker

Friedan ist des Weiteren der Name von:
 (249523) Friedan, Asteroid